Huaco puede referirse a:

Huaco, pieza cerámica producida por alguna cultura precolombina de los Andes centrales o costa del océano Pacífico desde aquella del Perú hacia el norte;
Huaco, localidad argentina del Departamento Jáchal, provincia de San Juan;
Huaco, localidad argentina del Departamento Andalgalá, provincia de Catamarca;
huaco, nombre que también recibe el ave Nycticorax nycticorax, de la familia de las garzas;
huaco, nombre común de ciertas plantas trepadoras americanas, también conocidas como bejucos o lianas; o
 el nombre común de la planta '''''Cissampelos pareira.
Huacos, localidad peruana en el distrito de Huauros, provincia de Canta